Lorin steht für:

 englische Variante des männlichen Vornamens Laurentius

Personen:
 Linda Lorin (* 1973), französische Journalistin 
 Pierre Lorin (1912–?), französischer Eishockeyspieler
 René Lorin (1877–1933), französischer Ingenieur und Erfinder

Siehe auch:
 Laurin